Iglatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iglatjärnen (Fjärås socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (4 ha)
Iglatjärnen (Tölö socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (3,7 ha)
Iglatjärnen (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (4,37 ha)
Iglatjärnen (Partille socken, Västergötland), sjö i Partille kommun, 
Iglatjärnen (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Iglatjärnen (Sätila socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Iglatjärnen (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Iglatjärnen (Bergums socken, Västergötland), sjö söder om Olofstorp i Göteborgs kommun, 
Stora Iglatjärnen, sjö i Marks kommun, 
Iglatjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,

Se även
Igeltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn